RN Euro bezeichnet italienische Kriegsschiffe
 
 einen Zerstörer aus dem Jahr 1900, siehe Lampo-Klasse (1899)
 einen Zerstörer aus dem Jahr 1927, siehe Euro (Schiff, 1927)